Monommata är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bartsch 1870. Monommata ingår i familjen Notommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Monommata